Cudahy es el nombre de dos ciudades en los Estados Unidos:

 Cudahy, en el estado de California;
 Cudahy, en el estado de Wisconsin.